Соревнования мужчин в плавании на 200 метров на спине на летних Олимпийских играх 1988 года состоялись 22 сентября в крытом бассейне «Джамсил» в Сеуле.

Все три призёра Олимпийских игр 1984 года на этой дистанции на Играх в Сеуле не выступали.

Фаворитами считались советские пловцы Игорь Полянский и Сергей Заболотнов. Полянский владел рекордом мира с марта 1985 года (1:58,14), а также выиграл золото на чемпионате мира 1986 года в Мадриде и чемпионате Европы 1985 года в Софии. Заболотнов победил на чемпионатах Европы 1983 и 1987 годов (Полянский стал вторым на чемпионате Европы 1987 года), а также на Играх «Дружба-84» с мировым рекордом (1:58,41). Также реальным претендентом на награды был Франк Бальтруш из ГДР, который был призёром 200-метровки на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов, а также чемпионатах Европы 1983, 1985 и 1987 годов. Другой пловец из ГДР  успешнее выступал на 100-метровке на спине, но и на дистанции 200 метров мог поспорить за награды.

В предварительных заплывах лучшее время показал Заболотнов, Бальтруш проиграл ему 0,22 сек. Полянский плыл в том же заплыве, что и Заболотный, и отстал от партнёра по команде на 0,43 сек (четвёртое время среди всех заплывов).

В финале Полянский лидировал на всех отметках: 50 метров (27,50), 100 метров (57,85), 150 метров (1:28,20) и в итоге победил с результатом 1:59,37, Бальтруш отстал на 0,23 сек. В борьбе за бронзу достаточно неожиданно 21-летний новозеландец Пол Кингсмен сумел на 0,04 сек опередить Заболотнова, установив рекорд своей страны. Советские пловцы первый и единственный раз в истории победили на дистанции на спине на Олимпийских играх.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1988 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы 

В финал A выходят спортсмены (Q), показавшие 8 лучших результатов. В финал B выходят спортсмены (q), показавшие результаты с 9-го по 16-й.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты заплывов на сайте sports-reference  
 1988 - Seul - Natação - 200m costas - masculino 
 Игорь Полянский: «Приехали в Новую Зеландию и обалдели: двери в домах стеклянные. С молотком спать, что ли?» 

Спина 200